Гай Анній Ануллін, Гай Анній Ануллін (*Gaius Annius Anullinus, д/н —після 314) — державний і військовий діяч Римської імперії.
 Публій Корнелій Ануллін (консул 199 року), Публій Корнелій Ануллін (Publius Cornelius Anullinus; ? — після 203) — державний та військовий діяч часів Римської імперії, консул 199 року, консул-суфект.
 Публій Корнелій Ануллін (консул 216 року) — ординарний консул 216 року, член колегії жерців саліїв, авгуріїв